Sayada-Lamta-Bou Hajar () est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Monastir et qui regroupe les municipalités de Sayada, Lamta et Bouhjar.

En 2004, elle compte  habitants dont  hommes et  femmes répartis dans  ménages et  logements.

Références 

Délégation en Tunisie
Gouvernorat de Monastir
Lamta